Stanisław Stefan Brzeziński (1891) – działacz niepodległościowy, odznaczony Medalem Niepodległości (27 czerwca 1938)
 Stanisław Brzeziński (1896–1940) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Medalem Niepodległości (22 grudnia 1931), zamordowany w Charkowie
 Stanisław Brzeziński (1898) – działacz niepodległościowy, odznaczony Medalem Niepodległości (23 grudnia 1933)
 Stanisław Brzeziński (1898) – żołnierz 6 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Medalem Niepodległości (17 marca 1938)
 Stanisław Brzeziński (1899) – działacz niepodległościowy, odznaczony Medalem Niepodległości (3 maja 1932)
 Stanisław Brzeziński (1903–1972) – historyk, dziennikarz, działacz polityczny i społeczny
 Stanisław Kazimierz Brzeziński (1913–1940) – porucznik kawalerii Wojska Polskiego, zamordowany w Charkowie

Przypisy